Rudelsheim is een persoonsnaam en achternaam van de volgende personen:

 Alida Aviva Henriette (Letty) Rudelsheim, (Watergraafsmeer, 1915 - 2009) was een Joods-Nederlandse verzetsstrijder tijdens de Tweede Wereldoorlog.
 Marten Rudelsheim,  (Amsterdam, 25 april 1873 - Antwerpen, 10 september 1920) was een uitgesproken flamingant van Joods-Nederlandse afkomst.
 Sal Rudelsheim, (Amsterdam, 2 mei 1893 – ?), Nederlands biljarter

Nederlandse of Vlaamse achternaam